Con il termine Góngora ci si può riferire a:

Botanica 
Gongora: genere cui appartengono 65 specie di orchidea tropicale, autoctona del Centroamerica, Colombia, Ecuador e Venezuela.

Letteratura 
Gongorismo, movimento letterario del barocco spagnolo fondato da Luis de Góngora.

Personaggi 
Luis de Góngora y Argote (1561-1627), poeta spagnolo del barocco, fondatore del movimento letterario noto con il nome di Gongorismo. 
Diego de Góngora (1618-1623), militare della Navarra e primo governatore della Provincia di Buenos Aires.
Carlos Sigüenza y Góngora (1645-1700), scrittore, scienziato e storico messicano.
Antonio Caballero y Góngora (1723-1796), viceré della Nuova Granada.
Juan Góngora y Cruzat, marchese di Navarra.
Jorge Góngora (1906-1999), calciatore peruviano.
Mario Góngora (1915-1985), storico cileno.
Genaro David Góngora Pimentel (1937), ministro della Suprema Corte del Messico dal 1999 al 2003. 
Josué Bonnín de Góngora (1970), compositore e pianista spagnolo. 
Martín Góngora (1980), calciatore uruguayano.
Carlos Góngora (1989), pugile ecuadoriano.
Gloria Góngora, cantante andalusa.
Manuel Góngora, pittore cubano.